Сијера Морена има више значења:

 Сијера Морена (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијера Морена (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику